Hayakawa bezeichnet:
 Hayakawa (Yamanashi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Yamanashi
 Hayakawa (Kanagawa), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Hayakawa (Sagami-Bucht), Abfluss des Ashi-Sees in der japanischen Präfektur Kanagawa
 (4773) Hayakawa, ein Hauptgürtelasteroid

Hayakawa ist der Familienname folgender Personen:
 Akiko Hayakawa, japanische Fußballspielerin
 Chūkō Hayakawa (* 1945), japanischer Politiker
 Eri Hayakawa (* 1981), japanische Marathonläuferin
 Fumiya Hayakawa (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Ken’ichi Hayakawa (* 1986), japanischer Badmintonspieler
 Kiyohide Hayakawa (1949–2018), japanischer Bauingenieur, Sektenmitglied und Terrorist
 Masaaki Hayakawa (* 1934), japanischer Komponist
 Ren Hayakawa (* 1987), japanische Bogenschützin
 S. I. Hayakawa (1906–1992), US-amerikanischer Semantik-Professor und US-Senator für Kalifornien
 Hayakawa Sachio (1923–1992), japanischer Astrophysiker und Physiker
 Sessue Hayakawa (1889–1973), japanischer Schauspieler
 Shūji Hayakawa (20. Jahrhundert), japanischer Astronom
 Takeharu Hayakawa (* 1954), japanischer Jazzmusiker
 Hayakawa Tokuji (1893–1980), Gründer des japanischen Elektronikkonzerns Sharp Electronics
 Tomoki Hayakawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Tomonobu Hayakawa (* 1977), japanischer Fußballspieler